Zache ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Zache (1862–1929), deutscher Geologe und Pädagoge
 Heinz Zache (* 1916), deutscher Schriftsteller
 Manfred Zache (* 1939), deutscher Architekt
 Robert Zache (1934–2017), deutscher Fußballspieler